Hütbach ist ein Gewässername:

 Hütbach (Ascha), linker Zufluss der Ascha in Schneeberg, Markt Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hütbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regen bei Ottenzell, Gemeinde Arrach, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:

 Hutbach